Ферленд () — название нескольких населённых пунктов в США:
  — город в округе Шелби штата Индиана;
  — статистически обособленная местность в округе Монтгомери штата Мэриленд;
  — город в округе Оттава штата Оклахома;
и др. Также может означать:
   — первый в мире контейнеровоз.

См. также